Albategnius ist ein großer Einschlagkrater auf der Mondvorderseite östlich des Mare Nubium. Der Krater liegt südöstlich von Ptolemaeus und südlich von Hipparchus. Der Kraterwall ist stark erodiert und weist Terrassierungen auf. Der südwestliche Rand wird von dem Krater Klein überlagert. Das Innere ist eben mit einem Zentralberg.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem arabischen Mathematiker und Astronomen al-Battani offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Albategnius auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)